Па́вел Матве́ев: Матвеев, Павел Александрович(1844—?) — переводчик 
 Матвеев, Павел Константинович (1912—1989) — Герой Советского Союза.
 Матвеев, Павел Павлович (1837—?) — российский военачальник и исследователь Афганистана, генерал-лейтенант Генерального штаба.
 Матвеев, Павел Яковлевич (1915—1945) — лётчик-бомбардировщик, майор, Герой Советского Союза.

Примечания